Albert Town ist der Name folgender Orte:

 Albert Town (Bahamas) auf Long Cay
 Albert Town (Jamaika)
 Albert Town (Malta)
 Albert Town (Neuseeland)
 Albert Town (Pembrokeshire) in Wales